Хижозеро — озеро на территории Пиндушского и Повенецкого городских поселений Медвежьегорского района Республики Карелия.

Общие сведения 
Площадь озера — 17,6 км². Располагается на высоте 113,4 м над уровнем моря.

Форма озера продолговатая, вытянутая с северо-запада на юго-восток. Берега озера каменисто-песчаные, местами заболоченные.

В озеро втекают порядка десяти рек и ручьёв. Наиболее крупные из них: Ванжозерка и Карбозерка (в северо-западную оконечность озера), Окуньручей, вытекающий из Окуньозера (с запада), Корбас (с северо-востока).

Из юго-восточной оконечности озера, протекая Салмозеро, вытекает река Салмозёрка, впадающая в Волозеро.

В озере более двух десятков островов, не имеющих название, однако их количество может варьироваться в зависимости от уровня воды.

Код объекта в государственном водном реестре — 01040100611102000018862.

См. также 
 Озёра Карелии

Панорама

Примечания 

Бассейн Волозера
Озёра Медвежьегорского района